Iron Fist (superheld), een superheld uit de titels van Marvel Comics
 Iron Fist (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op het gelijknamige personage uit de titels van Marvel Comics
 Iron Fist (album), een muziekalbum van Motörhead uit 1982
 Iron Fist (single), het titelnummer van dit album